Den Namen Nonnenfelsen tragen mehrere Felsgruppen in:

Deutschland
 bei Jonsdorf im Zittauer Gebirge, siehe Nonnenfelsen (Zittauer Gebirge)
 im Tal der Schwarzen Pockau bei Pobershau,
 bei Erlabrunn im Erzgebirge, siehe Nonnenfelsen (Erlabrunn)
 bei Bad Dürkheim, siehe Nonnenfels